Ладзара () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1981) — американский музыкант, фронтмен группы Taking Back Sunday.
  (1700–1731) — итальянский архитектор.
  — американский политик.
  (род. 1962) — итальянский контратенор.
  (род. 1945) — американский юрист.
 Ладзара, Сальваторе он же  (1903–1982) — американский боксёр итальянского происхождения.
 Питерс, Бернадетт (ур. Ладзара, род. 1948) — американская актриса, певица и писательница.

См. также 
 Ладзари
 Ладзаро